

Geografia

 Archangel'skij rajon – rajon della Federazione russa

Persone

 Aleksandr Aleksandrovič Archangel'skij – ingegnere sovietico
 Aleksandr Grigor'evič Archangel'skij – poeta russo e sovietico
 Andrej Dmitrievič Archangel'skij – geologo sovietico

Pagine correlate 

 Archangel'sk